NGC 5569 (другие обозначения — UGC 9176, MCG 1-37-3, ZWG 47.13, ARP 286, PGC 51241) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

На фотографии представлены:
 сверху NGC 5560
 по центру NGC 5566
 снизу NGC 5569

Примечания

 

5569
Дева (созвездие)